Ишимовка — топоним:
 Ишимовка —  упразднённая деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Ишимовка — река в Пермском крае, правый приток реки Сылва.

Страницы значений:Географические объекты